Tychicus är ett släkte av spindlar. Tychicus ingår i familjen jättekrabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jättekrabbspindlar